Rastakhiz (dal persiano رستاخیز: resurrezione) può indicare:

 Rastakhiz, unico partito legale esistente in Iran tra il 1975 e il 1979, creato da Mohammad Reza Pahlavi
 Rastakhiz Khorramshahr F.C., squadra di calcio professionistica iraniana in attività tra il 1976 e il 1979
 Rastakhiz, film iraniano del 2014 realizzato da Ahmad Reza Darvish, noto in Italia con il titolo Hussein ha detto di no